Kubacki ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Kubacki (* 1990), polnischer Skispringer
 Rafał Kubacki (* 1967), polnischer Judoka
 Tadeusz Kubacki (1938–2009), polnischer Boxer